Остин (Миннесота) может означать:

 Остин (город, Миннесота)
 Остин (тауншип, Миннесота)